

Geografia

Austria 
 Glan – rzeka, dopływ Gurk
 Glan – rzeka, dopływ Salzach

Filipiny 
 Glan – miejscowość

Niemcy 
 Glan – rzeka, dopływ Nahe

Szwecja 
 Glan – jezioro

Osoby 
 Paul Glan – niemiecki fizyk

Inne 
 Glan – rodzaj obuwia
 Glan – teatr

Zobacz też 
 Glan-Münchweiler
 Nahe-Glan